Ludwig Brackebusch ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Brackebusch (Pfarrer) (1841–1902), deutscher Pfarrer 
 Ludwig Brackebusch (Geologe) (1849–1906), deutscher Geologe